Sommertag steht für
 Sommertag, meteorologisch-klimatologischer Tagesbegriff
 Sommertag, 1907, Gemälde von Alexej Jawlensky
 Dita e Verës, Frühlingsfest in Albanien
 Horchheimer Sommertag, Volksfest
Sommertag ist Name von:
 Waldemar Stanisław Sommertag (* 1968), polnischer Erzbischof
Siehe auch:
 Sommertagszug
 Der letzte Sommertag
 Heißer Tag
 Sonnentag